Baissama Sankoh (Nogent-sur-Marne, 20 de março de 1992) é um futebolista profissional francês naturalizado guineense que atua como lateral-direito. Atualmente, joga no Nea Salamis.

Carreira 
Baissama Sankoh representou o elenco da Seleção Guineense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2015.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015
Naturais de Nogent-sur-Marne